Bucklick bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bucklick (South Carolina)
 Bucklick (Tennessee)